Kříž sv. Jiří může označovat:
 Kříž svatého Jiří – červený kříž v bílém poli, symbol svatého Jiřího
 vlajku Anglie
 Řád sv. Jiří (Rusko) – vojenské vyznamenání carského Ruska a od r. 1992 také Ruské federace
 Jiřího kříž – vyznamenání Britského společenství národů (pouze George Cross, Jiřský kříž, bez přívlastku „svatý“)
 St. George's Cross (stanice metra v Glasgow) – stanici podzemní dráhy v Glasgow

Kříže